Lertha är ett släkte av insekter. Lertha ingår i familjen Nemopteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nätvingar
Lertha